Красий — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Красий, Кирилл Владимирович (род. 1973) — одесский футзалист, тренер, мастер спорта Украины, чемпион Украины 1996 года.
 Красий, Семён Афанасьевич (1926—2002) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.